Ranzania kan syfta på:

 Ranzania (djur) – ett släkte fiskar
 Ranzania (växter) – ett släkte växter